Diastase (fysiologie), stadium in de cyclus van het hart
 Het van elkaar gescheiden zijn van delen van het lichaam die normaal aangrenzend zijn, zoals botten of spieren; voor buikspieren zie Rectus-diastase
 diastase (enzymen), de groep enzymen die zetmeel in maltose (suiker) omzet.